Zamlača je ime več naselij:
 Zamlača, Dvor, Hrvaška
 Zamlača, Vidovec, Hrvaška